Příjmení Hunter nosí více osobností:

 Alberta Hunter (1895–1984) – americká bluesová zpěvačka
 C. J. Hunter (1968–2021) – americký atlet
 Dale Hunter (1960) – kanadský hokejista
 Dave Hunter (1958) – kanadský hokejový útočník
 Duncan Hunter (1948) – americký politik
 Evan Hunter (Ed McBain, rodným jménem Salvatore Lombino; 1926–2005) – americký spisovatel a scenárista
 Francis Hunter – americký tenista
 Holly Hunter (1958) – americká herečka
 Ian Hunter (1939) – anglický zpěvák-skladatel
 Jeffrey Hunter (1926–1969) – americký herec
 John Hunter, více osob
 Karl Hunter – americký saxofonista
 Lindsey Hunter (1970) – americký basketbalista
 Norman Hunter (1943–2020) – anglický fotbalista
 Paul Hunter (1978–2006) – anglický profesionální hráč snookeru
 Robert Hunter (rozcestník), více osob
 Sophie Hunter (1978) – anglická divadelní režisérka
 Steve Hunter (1948) – americký rockový kytarista
 Tim Hunter – americký astronom
 William Hunter (anatom) (1718–1783) – skotský anatom a porodník

Externí odkazy